Mielga de caracolillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Medicago orbicularis; o
 el nombre común de la planta Medicago polymorpha.